In 1931/32 werd het 21ste voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Brandenburgse voetbalbond. 

De twee groepswinnaars plaatsten zich voor een finaleronde samen met de Pommerse kampioen. Tennis Borussia werd kampioen en plaatste zich zo voor de eindronde om de Duitse landstitel. Als vicekampioen was ook Minerva 93 geplaatst. Minerva verloor in de eerste ronde van Bayern München. TeBe versloeg Viktoria Stolp en verloor dan van Eintracht Frankfurt.

1. Klasse

Groep A

Groep B

Finaleronde

2. Klasse

Nordkreis

Westkreis

Ostkreis

Südkreis

Externe links
 fussball-historie 
 Euroleagues

Brandenburgse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1931/32